Влагалище (от старорусского — «влагать») — отглагольное существительное, означающее «то место, куда что-либо вкладывают», то есть временное вместилище.

 В оружейном деле влагалище — старинное название ножен.
 Сейчас осталось в употреблении в биологии — как общее название различных типов обкладок некоторых органов либо полостей, содержащих или не содержащих другие органы. В частности:
 Влагалище — половой орган у самок млекопитающих
 Влагалище женщины.
 Синовиальное влагалище — анатомическое образование, окружающее сухожилие для снижения их трения, в местах плотного прилегания к костям или суставам.
 Листовое влагалище в ботанике — часть листа.
 Влагалище () в микологии — остаток общего покрывала гриба, в молодом возрасте закрывающего плодовое тело целиком.

Литература